Jakuschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Stepanowitsch Jakuschewski (* 1923), sowjetischer Historiker
 Pawel Andrejewitsch Jakuschewski (* 1987), russischer Radsportler